Buczynka – wieś w woj. dolnośląskim, powiecie lubińskim
 Buczynka – szczyt w Beskidzie Żywieckim

3 cieki w Polsce:
 Buczynka – rzeka, dopływ Bugu
 Buczynka – potok, dopływ Gostwiczanki
 Buczynka – potok, dopływ Glinnej